Józef Stanisław Potocki (zm. 1722) – kasztelan kijowski
 Józef Felicjan Potocki (zm. 1723) – strażnik wielki koronny
 Józef Potocki (1673–1751) – hetman wielki koronny, kasztelan krakowski
 Józef Antoni Potocki – pisarz ziemski kijowski
 Józef Potocki (ok.1695–1764) – kasztelan lwowski
 Józef Potocki (zm. 1780) – kasztelan rogoziński od 1780, wcześniej kolejno kasztelan kamieński, biechowski, krzywiński
 Józef Potocki (1735–1802) – krajczy wielki koronny
 Józef Makary Potocki (zm. 1821) – starosta czorsztyński i halicki
 Józef Franciszek Jan Potocki (1800–1863) – hrabia, poseł na Sejm powstania listopadowego
 Józef Karol Potocki (1854–1898/1899) – pisarz i publicysta (pseudonim Marian Bohusz)
 Józef Mikołaj Potocki (1862–1922) – polski ziemianin, podróżnik, kolekcjoner książek, poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej, podkomorzy austriacki
 Józef Alfred Potocki (1895–1968) – ziemianin, polski dyplomata